Osoby:
 Adolf Luntz – niemiecki malarz
 Édouard Luntz – francuski reżyser
 Victor Luntz – austriacki architekt

Zobacz też:
 Lunz